Калантар () — армянская фамилия. Известные носители:

 Калантар, Аветис Айрапетович (1859—1937) — исследователь в области животноводства.
 Калантар, Карен Левонович (1928—2000) — армянский киновед.
 Калантар, Леван Александрович (1891—1959) — армянский советский театральный режиссёр, театральный деятель.
 Калантар, Ашхарбек Андреевич (1887—1941) — историк Востока, арменовед, археолог и историк искусства.

См. также 
 Калантарян